Oddgeir Heimdal, występujący w źródłach także jako Oddgeir Heimdahl (ur. 1979) – norweski skoczek narciarski. Medalista letnich mistrzostw świata weteranów.

Kariera 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował 15 marca 1997 w Vikersund, gdzie w konkursie Pucharu Kontynentalnego zajął 52. pozycję. W sierpniu tego samego roku w Rælingen uplasował się na 42. miejscu w zawodach tej samej rangi.

Mimo braku punktów Pucharu Kontynentalnego i tylko dwóch startach w zawodach tej rangi, 2 lutego 1999 w Harrachovie zadebiutował w Pucharze Świata – trenerzy reprezentacji Norwegii postanowili go w ten sposób nagrodzić za dobre wyniki uzyskiwane w rywalizacji krajowej. Heimdal, po skokach na odległość 110 i 107,5 metra, zajął 12. pozycję. Dzięki zdobytym wówczas 22 punktom został sklasyfikowany na 66. miejscu w klasyfikacji generalnej sezonu 1998/1999. Nigdy później nie wystąpił już jednak w zawodach najwyższej rangi.

Po jedynym w karierze starcie w Pucharze Świata kilkanaście razy startował jeszcze w Pucharze Kontynentalnym w konkurach rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych i Norwegii. Punktował w sumie 6 razy, najwyżej, bo na 10. pozycji, plasując się 6 marca 1999 w Ishpeming. Dzień wcześniej w tym samym miejscu przegrał ze startującą w rywalizacji mężczyzn kobietą – Karlą Keck. Dwukrotnie sklasyfikowano go w klasyfikacji generalnej tego cyklu – w sezonie 1998/1999 zajął 127. miejsce (80 punktów), a w sezonie 1999/2000 był 255. (5 punktów).

Po raz ostatni do rywalizacji w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zgłoszony był w marcu 2001, gdy w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Vikersund prawdopodobnie dwukrotnie odpadł w kwalifikacjach.

9 lutego 2000 podczas testów Vikersundbakken skokiem na odległość 182 metrów ustanowił swój rekord życiowy.

Jest medalistą letnich mistrzostw świata weteranów.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979